In het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004 werd gestreden om het FIM-wereldkampioenschap in de wegraceklassen MotoGP, 250 cc en 125 cc. Het was het 56e seizoen van deze kampioenschappen. In de 250cc- en 125cc-klassen werd voor de 56e keer om de titel gestreden, in de MotoGP voor 3e keer.

Nieuws
Het grote nieuws voor seizoen 2004 was de overstap van meervoudig wereldkampioen Valentino Rossi van Repsol Honda naar de grootste concurrent Yamaha voor een jaarsalaris van 17 miljoen euro.

Kalender

Puntentelling
Er worden punten toegekend aan de eerste vijftien geklasseerden per wedstrijd op basis van de volgende verdeelsleutel:

MotoGP

250 cc

125 cc